Apristurus albisoma  — один из видов рода чёрных кошачьих акул (Apristurus), семейство кошачьих акул (Scyliorhinidae).

Ареал 
Имеет ограниченный ареал. Эндемик западного южной части Тихого океана, встречается у берегов Австралии, Новой Каледонии и острова Норфлок на глубине 935—1564 м.

Биология 
Максимальный размер 60 см, половая зрелость наступает при достижении длины 40—50 см. Питается креветками и кальмарами. Размножается, откладывая яйца. Вероятно, этот вид плохо плавает и с трудом перебирается на новые территории.

Описание 
У  коренастое, мягкое тело, нежная кожа, окрас беловатый, глаза маленькие, межглазничное пространство в 2,7—3,6 раз больше диаметра глаза. Второй спинной плавник расположен у основания анального плавника. Верхние губные борозды равны или короче нижних. Спиральных клапанов 6—10.

Взаимодействие с человеком 
Попадает в качестве прилова в глубоководные сети. Международный союз охраны природы присвоил виду  статус сохранности «Близкий к уязвимому положению».

Примечания 

Животные по алфавиту
Кошачьи акулы
Животные, описанные в 1999 году
Рыбы Тихого океана